Соф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Соф, Анхель Тулио (1928—2014) — аргентинский футболист и тренер. 
 Эйн соф — в каббале обозначение Бога, отражающее его мистичность и непознаваемость вне связи с миром.